Langgut bezeichnet:
 Langgut, Transportgut (Langholz u. ä.)
 Langgut (Ravensburg), Wohnplatz der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Langgut, Vorwerk und Kirchdorf im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Łęguty, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Langgut Mühle, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Łęgucki Młyn, Kolonie im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 
 Langguth